Lavezzi peut faire référence :

Toponymie
 Îles Lavezzi en Corse-du-Sud

Patronyme
 Ezequiel Lavezzi (né en 1985), un footballeur argentin.